Zask est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Catherine Zask (1961-), graphiste, typographe et artiste française ;
 Joëlle Zask (1960-), philosophe française.